Сезон 1926/27 стал для «Манчестер Юнайтед» 31-м сезоном в Футбольной лиге и вторым сезоном после возвращения в Первый дивизион.

7 октября 1926 года Футбольная ассоциация Англии объявила, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Джон Чепмен отстранён от футбола за «неэтичное поведение на своём посту тренера-секретаря «Манчестер Юнайтед». Дальнейших пояснений предоставлено не было. После играющим тренером стал Лал Хилдич. 13 апреля 1927 года новым главным тренером клуба стал Герберт Бэмлетт.

«Юнайтед» завершил сезон на 15-м месте в Первом дивизионе.

Первый дивизион

Итоговая позиция в лиге

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1926/27 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1926/1927
Манчестер Юнайтед